Жёсткая посадка — многозначный термин, могущий означать:
 Жёсткая посадка — авиационный жаргонизм, означающий грубую посадку летательного аппарата;

 Жёсткая посадка — журналистский термин, противоположность мягкой посадки космических аппаратов, то есть посадка, приводящая к разрушению конструкций и систем космического аппарата и препятствующая возможностям его дальнейшего функционирования. 

 Жесткая посадка — завершение периода инфляции, сопровождающееся, вопреки принимаемым мерам, началом рецессии (спада).

В кино и литературе 
 «Специальный корреспондент. Жёсткая посадка» — документальный фильм (2009) с рассказами очевидцев и участников экстренных авиационных посадок, выживших в этих ситуациях.
 «Спецрасследование. Жёсткая посадка» — документальный фильм (2010) про Аварийную посадку Ту-154 в Ижме 7 сентября 2010 года
Жесткая посадка (Hard Landing) — книга (1993) Альгиса Будриса
 Жесткая посадка (Hard Landing) — книга (2004) 
 Жесткая посадка («») — фильм (1990) Джеймса Кромвелла о реальных событиях рейса 243 (другой перевод «Мягкая посадка»)

Примечания